Государственные автомобильные регистрационные знаки были введены в Чехословакии 1 июля 1960, но их можно встретить в Чехии и Словакии и сегодня. В Чешской Республике они даже выпускались с незначительными изменениями до 2001 года, когда был введен новый стандарт номерных знаков.

Описание 
Номерные знаки Чехословакии состояли из двух групп: две или три буквы, а затем две пары цифр, разделенных дефисом. Позже, вместо тире было оставлено место для наклеек технического осмотра и контроля выбросов.

Первая группа обозначала район регистрации ТС. Например, у Праги была буква A: АZ 17-32. Причем нумерация была своя для каждой категории транспортных средств. Поэтому могло быть шесть транспортных средств различных категорий с одним и тем же номерным знаком (легковой автомобиль, легковой автомобиль, зарегистрированный нерезидентом, коммерческий автомобиль, мотоцикл, седельный тягач и прицеп).

Знаки военной техники состояли только из цифры, а на знаках полиции стояла буква В и группа цифр: B 15-52.
Отличительных признаком автомобилей высших органов власти являлись буквы AA в начале номера: AA 00-11.

На номерах коммерческих автомобилях был оранжевый (жёлтый) цвет фона.
На арендованных машинах были знаки символами красного цвета.

На малых прицепах (к легковым автомобилям) знак состоял из группы букв в середине между двумя группами цифр: 85-ALA-98.
На грузовых прицепах у номеров был жёлтый цвет фона.

Мотоциклы имели небольшой знак со срезанными углами. На мопедах был похожий знак, только ещё меньшего размера и обозначением района регистрации, отличного от обычных номерных знаков (см. таблицу).

Транспортные средства, предназначенные для экспорта имели номера типа 99-99 AM (9 — любая цифра, АM — регион последней регистрации).

Специальные знаки для иностранных граждан, имели тот же вид, что и дипломатические знаки (жёлтый шрифт на синем фоне).

Вскоре стало ясно, что номерная ёмкость знаков для легковых автомобилей имеет небольшой потенциал, поэтому, после исчерпания двузначных обозначений районов, был совершен переход на трехзначное обозначение:

Например, в Праге в 1967 году после исчерпания серии АМ, далее стала выдаваться не серия AN, а ABA — по инициалам тогдашнего президента Чехословакии Антонина Новотного. Некоторые серии, признанные неблагозвучными, не использовались, такие как — STB (Страконице), PRC, PRD (Пржеров). Хотя серия JEB (Йесеник) почему-то выдавалась.

Серии районов Чехословакии 

Чехословакия